Jean Garnier ist der Familienname folgender Personen:

* Jean Garnier (Grammatiker) († 1574), französischer Theologe, Romanist und Grammatiker
 Jean Garnier (Bischof) (um 1544–1607), französischer Geistlicher, Bischof von Montpellier 
 Jean Garnier (Kirchenhistoriker) (1612–1681), französischer Kirchenhistoriker und Theologe
 Jean Garnier (Politiker) (1748–1824), französischer Politiker, Mitglied der Konstituante
 Jean-Jacques Garnier (1729–1805), französischer Historiker
 Jean-Luc Garnier (* 1957), französischer Koch